

Qualificazioni

Finale

Collegamenti esterni 
 

Ginnastica artistica ai Giochi della XXIX Olimpiade